Slovo Rembrandt má více významů:

 Rembrandt – významný nizozemský malíř ze 17. století
 Rembrandt (román) – první román spisovatele Theun de Vries

Filmografie 
 Rembrandt (1936) – film o nizozemském malíři
 Rembrandt (1940) – film o nizozemském malíři, režíroval Gerard Rutten
 Rembrandt (1942) – německý film z roku 1942 o známém malíři
 Rembrandt (1999)

Lidé 
 Rembrandt Bugatti – italský sochař (1884–1916)
 Rembrandt Peale – americký malíř (1778–1860)